Larrañaga est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Larranaga et qui signifie « lieu de l'aire, de la placette – endroit de landes ».

Patronyme 

 Catalina Larranaga (1969-), actrice américaine ;
 Isabel Larrañaga Ramírez (1836-1899), religieuse philippine, fondatrice, vénérable ;
 Jay  Larranaga (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Jim Larrañaga (1949-), entraineur de basket-ball américain ;
 Jorge Larrañaga (1956-2021), avocat uruguayen ;
 Juan Antonio Larrañaga, joueur de football espagnol.

Toponyme 

 Larrañaga, quartier de Montevideo

Référence